Аборино — название населённых пунктов в России:

 Аборино — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Аборино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Аборино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.